Otpor je protivljenje tijela silama koje ga prisiljavaju na gibanje.

 električni otpor je protivljenje sredstva (medija) gibanju elektrona ili iona.
 induktivni otpor je otpor koji zbog samoindukcije električna zavojnica pruža izmjeničnoj struji.
 kapacitivni otpor je otpor koji električni kondenzator pruža izmjeničnoj struji.
 magnetski otpor ili reluktancija otpor je prostora promjenama magnetskoga polja, a ovisi o magnetskoj permeabilnosti tvari i izmjerama prostora kroz koji se polje širi.
 otpor sredstva je sila koja se pojavljuje pri gibanju tijela kroz fluid (tekućina ili plin) i pritom ima smjer koji je suprotan smjeru gibanja tjela.
 aerodinamička sila otpora, otpor gibanju tijela u tekućinama je hidrodinamički otpor, a u plinovima. 
 trenje, otpor nastao pri relativnom gibanju dvaju tijela koja se dodiruju.
 pokret otpora
 Otpor (pokret u Srbiji)

Izvori